Сезон 1931/32 стал для «Манчестер Юнайтед» 36-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после выбывания во Второй дивизион.

9 ноября 1931 года Герберт Бэмлетт был уволен с должности главного тренера клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды. Его заменил Уолтер Крикмер, ставший исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. В итоге команда заняла 12-м место. После окончания сезона Скотт Дункан был назначен главным тренером на постоянной основе.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1931/32 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1931/1932
Манчестер Юнайтед